Sougé, commune française de l'Indre
 Sougé, commune française de Loir-et-Cher

Voir aussi
Sougé-le-Ganelon, commune française de la Sarthe
Camp de Souge, camp militaire français

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France